Alexandre-Louis de Culant (1733-1799) : militaire et homme politique français;
 Charles de Culant () : Grand Maître de l'Hôtel de France, frère de Philippe;
 Louis de Culant (1360-1444) : amiral de France;
 Philippe de Culant (1413-1454) : maréchal de France.